Il singolare del torneo di tennis ATP Firenze 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore José Luis Clerc che ha battuto in finale Patrice Dominguez 6-4, 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Corrado Barazzutti (primo turno)
 Harold Solomon (primo turno)
 John Alexander (semifinali)
 Adriano Panatta (secondo turno)

 Jean-François Caujolle (secondo turno)
 Patrice Dominguez (finale)
 Christophe Roger Vasselin (secondo turno)
 Iván Molina (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Firenze 1978